Соревнования по волейболу среди женских команд на XXIX летней Универсиаде в Тайбэе проходили с 21 по 28 августа 2017 года с участием 16 команд.

На предварительном этапе сборные разделены на 4 группы. По две сильнейшие команды из каждой группы продолжили борьбу за медали по системе плей-офф. Сборные, занявшие в группах 3—4-е места, стали участниками матчей за 9—16-е места, которые также прошли по системе плей-офф.

Чемпионский титул завоевала сборная России, победившая в финальном матче команду Японии. Бронзовые медали выиграла сборная Украины.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9—16-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 13—16-е места

Полуфиналы за 9—12-е места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 1—8-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXIX летней Универсиады 

Волейбол на летней Универсиаде 2017